Stara Synagoga w Krynkach – drewniana bożnica zbudowana w 1756 roku przy ulicy Garbarskiej w miejscowości Krynki. Synagoga najprawdopodobniej spłonęła w XIX wieku. Na jej miejscu wybudowano nową murowaną synagogę.

Synagogi w Krynkach
Krynki
Krynki